Вышеславцев (Вышеславцева) — русская фамилия.

 Вышеславцев, Александр Васильевич (1779—1841) — Георгиевский кавалер; генерал-майор.
 Вышеславцев, Алексей Владимирович (1831—1888) — писатель, искусствовед, путешественник.
 Вышеславцев, Аркадий Сергеевич (1819—1889) — коннозаводчик и псовый охотник, художник-график.
 Вышеславцев, Борис Петрович (1877—1954) — русский философ и религиозный мыслитель.
 Вышеславцев, Иван Михайлович (1855—1936) — гродненский губернский предводитель дворянства.
 Вышеславцев, Лев Владимирович (1830—1892) — тамбовский губернский предводитель дворянства, председатель Тамбовской губернской земской управы.
 Вышеславцев, Михаил Михайлович (1757—1830-е) — писатель-переводчик.
 Вышеславцев, Никита Васильевич — русский государственный и военный деятель первой четверти XVII века.
 Вышеславцев, Трофим Михайлович — Георгиевский кавалер; ротмистр; № 1180 (610); 1 января 1795.
 Вышеславцев, Юрий Фёдорович (1934—2020) — Герой Социалистического Труда.

 Вышеславцева, Анна Агафоновна (1818—1895) — русская актриса.

См. также 
 Вышеславцевы — дворянский род.
 Вышеславский
 Вышеславское